Forces Franceses de l'Interior, conjunt d'efectius militars de la Resistència francesa
 Fauna and Flora International, organització no governamental per a la conservació de la Natura
 Final Fantasy I, videojoc de rol creat per Hironobu Sakaguchi
 Insomni familiar fatal (del seu nom en anglès Fatal Familial Insomnia), malaltia hereditària que afecta el cervell
 Interfase amb funcions foranes (del seu nom en anglès Foreign Function Interface), mecanisme que permet connectar programes escrits amb diferents llenguatges de programació
 F.F.I. també és l'acrònim dels Frares Franciscans de la Immaculada, institut religiós de l'Església Catòlica